Chūō se poate referi la:

 Municipiul Chūō, o localitate în Japonia, în prefectura Yamanashi.
 Sectorul special Chūō, o localitate în Japonia, în zona metropolitană Tōkyō.